Funke:
 Cornelia Funke (* 1958, Dorsten), une écrivaine et illustratrice
 Sascha Funke, un DJ et producteur allemand
 Karl-Heinz Funke (* 1946), un homme politique allemand
 Simon Funke, mathématicien allemand.

Fünke 
 Tobias Fünke, un personnage de fiction interprété

Patronyme allemand